Tertel ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Tertel (* 1966), Chef des KGB Weißrusslands
 Jury Tertel (* 1967), Chef der staatlichen Inspektion für Fauna und Flora des Präsidenten von Weißrussland, Bruder von Iwan Tertel